Mark 45:
 5"/54 Mark 45 — универсальная автоматическая корабельная артустановка
 Mark 45 (торпеда) — модель торпеды.